Обушо́к — многозначный термин:

 Обушок (заказник)
 Обушок (инструмент)

См. также 
 Обух